Karner steht für:

 ein Ossarium, siehe Beinhaus
 Karner (Volk), lateinisch Carni, ein Teilstamm der Noriker
 Karner (Gemeinde Golling), Rotte in Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg 

Karner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Karner (* 1963), österreichischer Maler und Konzeptkünstler
 Anna Karner (* 1950), australische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Axel Karner (* 1955), österreichischer Schriftsteller
 Brigitte Karner (* 1957), österreichische Schauspielerin
 Ernst Karner (* 1969), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Franz Karner (1738–1817), deutscher Lüftlmaler
 Gerald Karner (* 1955), österreichischer Militärexperte und Unternehmensberater

 Helmut Karner (* 1947), österreichischer Lehrbeauftragter, Unternehmensberater und Manager
 Irmgard Karner (1927–2014), deutsche Schachspielerin
 Jonas Karner (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Karl Karner (* 1973), österreichischer bildender und darstellender Künstler
 Lambert Karner (1841–1909), niederösterreichischer Pfarrer, Speläologe und Archäologe
 Leo Karner (* 1952), österreichischer Radrennfahrer
 Leopold Karner (1888–1937), österreichischer Bauingenieur
 Mario Karner (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Markus Karner (* 1978), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Maximilian Karner (* 1990), österreichischer Fußballspieler

 Philipp Karner (* 1975), österreichisch-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Rupert Karner (1896–1928), österreichischer Motorradrennfahrer
 Stefan Karner (* 1952), österreichischer Historiker
 Todd Karner, US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Kameramann
 Waltraud Karner-Kremser (* 1965), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:
 Kärner
 Karrner